Argent Halili – calciatore albanese
 Mahir Halili – ex calciatore albanese